

Вятровець — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Вятровець — село в гміні Семпополь Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вятровець — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства